Квальо () — семья итальянских художников, в XVII веке переселившихся с Комского озера в Германию.

  — немецкий художник и архитектор. Его дети:
 Квальо, Доменико (1787—1837) — немецкий художник и архитектор; самый прославленный в семье;
 Квальо, Лоренцо — немецкий живописец-жанрист и литограф;
 Квальо, Симон — немецкий живописец архитектурных видов, декоратор Мюнхенских королевских театров;
  — сын Симона, мюнхенский придворный театральный живописец, работавший с Вагнером.
 Квальо, Франц — немецкий художник-жанрист; сын Симона.

См. также 
 Квалиа

Примечания